С чего начинается Родина:
 С чего начинается Родина — широко известная советская песня Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского
 С чего начинается Родина — памятник в Тюмени